

Presentación previa 
Sam Groth y Chris Guccione eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Gero Kretschmer y Alexander Satschko ganaron el título tras derrotar en la final Saketh Myneni y Divij Sharan.

Cabeza de serie 

  Colin Fleming /  Jonathan Marray (Semifinales)
  Fabrice Martin /  Purav Raja (Primera ronda)

<ol start=3>
  Gong Maoxin /  Peng Hsien-yin ''(Semifinales)
 ''' Gero Kretschmer /  Alexander Satschko (Campeones)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Shenzhen 2015